Sanneck steht für:
 Sanneck, Adelsgeschlecht

Sanneck ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sanneck (1901–1988), deutscher Politiker (KPD), MdHB und Gewerkschafter
 Anni Sanneck (1889–1943), deutsche Hochstaplerin